Obendorfer ist der Familienname folgender Personen:

 Hubert Obendorfer (* 1965), deutscher Koch
 Sebastian Obendorfer (* 1990), deutscher Koch